Kendall steht für:

 Kendall (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

 Kendall Motors, britischer Hersteller von Cyclecars (1912–1913)
 Kendall (Automarke), britischer Hersteller von Automobilen (1945–1946)
 Kendall-Notation
 Kendall’scher Konkordanzkoeffizient

geografische Objekte in der Antarktis:
 Kendall Basin, Bergkessel im Coatsland
 Kendall Rocks, Klippen im Palmer-Archipel
 Kendall Terrace, Terrasse auf Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Kendall ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Kendall (New South Wales)

in Belize:
 Kendall (Belize)

in Kanada:
 Kendall (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Kendall (Florida), im Miami-Dade County
 Kendall (New York), im Orleans County
 Kendall (Washington), im Whatcom County
 Kendall (Wisconsin), im Monroe County
 Kendall (Lafayette County, Wisconsin)
 Kendall Park, New Jersey
 Kendall West, Florida

Siehe auch:
 Kendal (Begriffsklärung)
 Kendel (Begriffsklärung)
 Kendell